Tancredi d'Altavilla (980-1041) – capostipite della dinastia
 Tancredi d'Altavilla (1072-1112) – crociato e Principe di Galilea
 Tancredi d'Altavilla (1120-1138) – principe di Taranto
 Tancredi di Sicilia (1138-1194) – re di Sicilia